Ellen steht für:
 einen weiblichen Vorname, siehe Ellen
 drei Fernsehserien mit Ellen DeGeneres:
 Ellen (Fernsehserie), eine US-amerikanische Sitcom des Senders ABC
 The Ellen Show, eine US-amerikanische Sitcom des Senders CBS
 The Ellen DeGeneres Show, eine US-amerikanische Talkshow
 (2735) Ellen, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Personen:
 Donna Ellen, Opernsängerin (Sopran)
 Elizabeth Ellen, US-amerikanische Schriftstellerin
 Max Ellen (≈1926–2014), deutsch-amerikanischer Geiger.

Orte:
 Ellen (St. Lorenzen), Fraktionsgemeinde von St. Lorenzen in Südtirol
 Ellen (Niederzier), Ortsteil der Gemeinde Niederzier im Kreis Düren
 Ehemaliges Dorf und heute als Ellener Feld ein Ortsteil im Bremer Stadtteil Osterholz, siehe Osterholz (Bremen).

in den Vereinigten Staaten:
 Ellen (Arkansas), im White County – nicht mehr existent
 Ellen (Georgia), im Fulton County
 Ellen (Kentucky), im Lawrence County
 Ellen (Texas), im Hale County
 Ellen Gowan, im Schuylkill County, Pennsylvania
 Ellen Park Colonia, im El Paso County, Texas
 Ellen Place, im East Baton Rouge Parish, Louisiana.

Sonstiges:
 Ellen (Schiff), eine elektrisch betriebene Fähre in Dänemark.
 den Plural des Längenmaßes Elle, siehe Elle (Einheit)
 River Ellen, Fluss in Cumbria, England
 Ellen Branch, Fließgewässer im Greene County, Mississippi
 Ellen Brook, Fließgewässer im Washington County, Maine
 Ellen Run, Fließgewässer im Tioga County, Pennsylvania
 Ellen Clark Prospect, Mine im Independence County, Arkansas
 Ellen L Mine, Mine im Sandoval County, New Mexico
 Ellen Marshall Mine, Mine im Madison County, Montana
 Ellen Mine, Mine im Boulder County, Colorado
 Ellen-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika.

im NRHP gelistete Objekte:
 Ellen Furnace Site, in Gaffney, South Carolina, ID-Nr. 87000705
 Ellen Ruth, in Wahkon, Minnesota, ID-Nr. 85001923
 Martha Ellen Auditorium, in Central City, Nebraska, ID-Nr. 88000944.

Siehe auch:
 Elle
 Ellen Lake
 Elen
 Aellen
 Ellin